Юлий Иванович Божек (1915—1994) — украинский актер, народный артист УССР.

Биография 

Родился 8 (21) мая 1915 года в Одессе. Отец — строительный рабочий, мать — санитарка.

С 1923 года учился в Одесской школе № 48.

В 1931—1936 годах плавал на судах Черноморского морского пароходства. Сначала в качестве юнги, а затем матроса II-го и I-го класса.

В 1936 году поступил в Одесскую актёрскую кино-студию.

В 1938 году поступил в Театральное училище, но закончить его не успел — помешала война.

В Великой Отечественной войне не участвовал по болезни (туберкулёз лёгких). Во время оккупации находился в Одессе. Зарабатывал на жизнь изготовлением кукол. При этом прятал у себя семью своего друга еврея.

После освобождения Одессы 14 апреля 1944 года поступил в Одесский театр юного зрителя на должность актёра. Проработал в ТЮЗе до 1 сентября 1959 гjlf/

В 1959 года перевёлся в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько.

В 1967 году Юлию Ивановичу было присвоено звание Заслуженного артиста УССР.

В 1973 году присвоено звание Народного артиста УССР.

Умер 30 января 1994 года в Одессе. Похоронен на одной из центральных аллей 2-го Христианского кладбища.

Основные роли 
 «97» Н. Кулеша — Копистка
 «Бесталанная» И.К.Карпенко-Карого —  Иван
 «Так погиб Гуска» Н. Кулеша — Гуска
 «Правда и кривда» М.А.Стельмаха — Кисель
 «Порог» А.Дударева — отец
 «Ретро» А.Галина — Чмутин
 «Шельменко-денщик» Г.Ф.Квитки-Основьяненко — Шпак

Примечания

Ссылки 
 Страница славы. Одесский вестник.

Персоналии:Одесский украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы